South Valley, Novi Meksiko
South Valley, New York
South Valley Stream, New York
South Valley Township, Sjeverna Dakota